Передача данных
 Передача сигнала (биология)